

Mitologia 
 Iaso (o Ieso) – personaggio della mitologia greca, figlia di Asclepio e di Epione, è la personificazione della guarigione
Iaso (o Iasone) – personaggio della mitologia greca, figlio di Zeus che divenne l'amante della dea Demetra
Iaso (o Iasio) – personaggio della mitologia greca, figlio del re Licurgo e della regina Cleofile. Padre di Atalanta
Iaso – personaggio della mitologia greca, uno dei Dattili, sempre presenti al corteo della dea Rea e di Cibele
 Iaso – personaggio della mitologia greca, ateniese figlio di Sfelo, partecipò alla Guerra di Troia e fu ucciso da Enea
Iaso – personaggio della mitologia greca, un re di Argo. Figlio di Triopa, (o del re Argo) e nipote di Agenore
 Iaso – personaggio della mitologia greca, figlio di Foroneo e fratello di Agenore, Pelasgo e Car. Potrebbe essere lo stesso soprastante
 Iaso – personaggio della mitologia greca, padre di Anfione re d'Orcomeno. Sposò Persefone figlia di Minia
 Iaso – personaggio della mitologia greca, uno dei compagni di Enea. Muore nella guerra italica
 Iaso – personaggio della mitologia greca, dea delle cure, dei rimedi e dei modi in cui curare
 Iaso – personaggio del'Eneide, il padre di Iapige e Palinuro

Altro 
 Iasos – antica città greca, sulla costa dell'Asia Minore, in Caria